Un lardoir (ou une lardoire) est un instrument de cuisine ou de boucherie permettant de larder des quartiers de viande.
 Un lardoir est un emplacement où certains oiseaux prédateurs stockent ou dépècent leurs proies.